Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Pons » :
 Infanterie
 Le régiment de Pons

 Cavalerie
 Le régiment de Pons cavalerie

Homonymie d'unités militaires